Outerbridge ist der Familienname folgender Personen:

 Mary Outerbridge (1852–1886), US-amerikanische Tennispionierin
 Paul Outerbridge (1896–1958), US-amerikanischer Fotograf
 Peter Outerbridge (* 1966), kanadischer Schauspieler